Héctor García  puede referirse a:

 Héctor García Blanco (1978-), baloncestista español;
 Héctor García Godoy (1921-1970), presidente provisional de República Dominicana (durante 1965-1966);
 Héctor García Ribeyro (1909-1963), alcalde metropolitano de Lima (durante 1956-1962);
 Héctor García Rodríguez (n/d), alcalde Bolívar, Sucre, Venezuela;
 Héctor Ricardo García (1932-2019), periodista argentino;
 Héctor "Limón" García, músico argentino;
 Héctor García Cobo, fotógrafo mexicano;
 Héctor García (actor), actor colombiano;
 Héctor García Otero (1926), baloncestista uruguayo.
 Héctor García "Hache", youtuber y actor de doblaje español